Religion romaine : religion de l'Église catholique romaine
 Religion romaine : religion de la Rome antique

Voir aussi 

 
 Religion : ensemble de rites et croyances (généralement théistes) adoptés comme conviction par une société, un groupe ou une personne